Джон Гу́стафсон (8 августа 1942, Ливерпуль — 11 сентября 2014) — английский бас-гитарист и певец, автор песен. За время своей долгой музыкальной карьеры, он был членом групп The Pirates, Gordon Giltrap Band, Johnny and John, The Merseybeats, Poormouth, The Quotations, The Seniors, Shawn Phillips, Quatermass, Juan Martin, Rowdy, The Big Three, Ian Gillan Band, Roxy Music. Выступал с сольными проектами Johnny Gus Set и Johnny Gustafson.

Дискография 
The Big Three
 At The Cavern Decca EP (1963)
 Resurrection Polydor (1973)

 The Merseybeats
 The Merseybeats Fontana (1964)
 On Stage Fontana EP (1964)
 I Think of You Fontana EP (1964)
 Wishin' and Hopin''' Fontana EP (1964)
 The Merseybeats Greatest Hits Look (сборник) (1977)
 Beats and Ballads Edsel (сборник) (1982

Quatermass
 Quatermass Harvest (1970) reissue Repertoire (1990)

Hard Stuff
 Bulletproof Purple (1972)
 Bolex Dementia Purple (1973)

 Роджер Гловер
 The Butterfly Ball and the Grasshopper’s Feast (1974)

Shawn Phillips band
 Furthermore (1974)
 Rumplestiltskin’s Resolve (1976)

Roxy Music
 Stranded Island (1973)
 Country Life Island (1974)
 Siren Island (1975)
 Viva! Island (1976)

Ian Gillan Band
 Child in Time Oyster (1976)
 Clear Air Turbulence Island (1977)
 Scarabus Island (1977)
 Live at the Budokan Virgin (1978)
 The Rockfield Mixes Angel Air (1997)
 Live at the Rainbow Angel Air (1978)

Gordon Giltrap band
 The Peacock Party PVK (1981)
 Live Electric (1981)

 The Pirates
 Lights Out/I’m into Something Good EP (1986), with Mick Green and Frank Farley
 Still Shakin Magnum/Thunderbolt (1988), with Mick Green and Geoff Britton
 Live in Japan Thunderbolt (2001), with Mick Green and Les Sampson

Joe Jammer
 Headway Angel Air (2015), recorded 1974 with Mitch Mitchell on drums

 Сольный альбом
 Goose Grease'' Angel Air (1997)

Примечания 

Рок-вокалисты Великобритании
Бас-гитаристы Великобритании
Музыканты Roxy Music